A cseh nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság tizedik futama. A versenyt Brnóban rendezék augusztus 15-én.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo, a Moto2-ét az ugyancsak spanyol Toni Elías, míg a 125-ösökét egy harmadik spanyol, Nico Terol nyerte.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

Csehnagydíj
MotoGPcsehnagydíj2010